Gustaf Wallenberg kan syfta på

 skådespelaren Gustaf Wally, född Wallenberg
 Gustaf Wallenberg (diplomat) (1863–1937)